FBXO40 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 709 амінокислот, а молекулярна маса — 79 782.

Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки